A cúpula do G20 Brasil de 2024 é a décima nona reunião do Grupo dos Vinte (G20), uma cúpula programada para ocorrer no Brasil no ano de 2024.

Líderes participantes

Referências 

Conferências diplomáticas no Brasil
2024 no Brasil
Reuniões de cúpula do G20
Conferências diplomáticas do século XXI